Крутенький — название населённых пунктов в России:

 Крутенький — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Крутенький — посёлок в Гавриловском районе Тамбовской области, упразднён в 2003 г.

См. также 
Крутеньки
Крутенькая
 Крутенькое
 Овраг Крутенький